Termin  ima više značenja.

 4-Oksalokrotonatna dekarboksilaza, enzim
 Amne (Francuska), naselje